Saoserne (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Autonomen Republik Krim, Stadtkreis von Jewpatorija, siehe Saoserne (Krim)

 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Kachowka, siehe Saoserne (Kachowka)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Henitschesk, siehe Saoserne (Henitschesk)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Tultschyn, siehe Saoserne (Tultschyn)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Ljuboml, siehe Saoserne (Ljuboml)

siehe auch:
 Saosjornoje

uk:Заозерне